Австрийская Бундеслига 2001/2002 () — 90-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 10 июля 2001 года и закончился 9 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 2001/2002 на официальном сайте лиги 
Сезон 2001/2002 на rsssf.com 

2001/2002
Спорт в Австрии в 2001 году
Спорт в Австрии в 2002 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002